Ря́сна — різновид жіночих прикрас

Транспорт 
 Рясна́ — зупинний пункт Львівської залізниці.
 Рясна II — станція Львівської залізниці.
 Рясна́ — станція Придніпровської залізниці.

Див. також 
 Рясне